Никола́й Алексе́евич Алексе́ев:
 Алексеев, Николай Алексеевич (1914—1977) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Николай Алексеевич (род. 1939) — советский и российский историк и этнограф, лауреат Государственной премии Российской Федерации.